Újra nemzeti bajnokságot indítottak a profi bajnokság helyett 1935-36-ban, 14 csapat küzdött a bajnoki címért. A profi I. liga első tíz helyezettje mellé a II. liga bajnoka, a legjobb vidéki és budapesti amatőr bajnok, valamint a profi liga 11. helyezettje és a II. liga 2. csapata osztályozót játszott.
Az osztályozót az Attila nyerte 1-0, 1-1-re a Nemzeti SC ellen, de óvás miatt mégis a Nemzeti került a legjobb 14 közé, két forduló után belügyminiszteri döntésre az Attila került fel.

Az MTK-Hungária Schaffer Alfréd edző irányításával, a játékosok ugyanazok voltak mint az előző idényben, akkor csak harmadik lett, most öt pont előnyel, veretlenül lettek bajnokok.

Végeredmény

Kereszttáblázat 

A bajnokcsapat tagjai: Szabó Antal (23), Mándi Gyula (25), Bíró Sándor (25), Sebes Gusztáv (24), Turay József (25), Dudás János (25), Sas Ferenc (16), Kardos István (24), Cseh II. László (26), Heinrich Müller (osztrák, 25), Titkos Pál (25), Pénzes Antal (9), Hadrévi József (4), Újvári József (3), Egri Imre (2), Kis Károly (2), Kiss Gábor (2), Szabó III Géza (1).

Edző: Schaffer Alfréd

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok